Рец:

 Жиль де Ре (Жиль де Рец) (1404—1440) — французский маршал и алхимик, участник Столетней войны, сподвижник Жанны д’Арк.
 Рец, Альбер де Гонди (1522—1602) — маршал Франции.
 Рец, Жан Франсуа Поль де Гонди (1613—1679) — архиепископ Парижский, деятель Фронды.
 «РЕЦ» — литературный интернет-журнал.
 Рец — город в Австрии.